Фря́зино — административно-территориальная единица (город областного подчинения с административной территорией), в границах которой создано муниципальное образование городско́й о́круг Фря́зино в центре Московской области России, к северо-востоку от Москвы.

География 
Городской округ Фрязино со всех сторон окружён территорией городского округа Щёлково.

Население

Состав городского округа

Местное самоуправление 
Органами местного самоуправления городского округа Фрязино являются:
 Совет депутатов города Фрязино — выборный представительный орган местного самоуправления. В его состав входят 20 депутатов, избираемых сроком на 5 лет.
 Глава городского округа (глава города Фрязино) — человек, который избирается Советом депутатов городского округа Фрязино сроком на пять лет. Входит в состав Совета депутатов с правом решающего голоса, исполняет полномочия председателя Совета депутатов.
 Администрация города Фрязино — исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. Руководитель администрации назначается по контракту.
 Контрольно-счётная палата города Фрязино — контрольный орган городского округа. Назначается Советом депутатов сроком на 5 лет.
 Совет директоров НПК — орган местного самоуправления городского округа по вопросам развития научно-производственного комплекса города Фрязино.

24 декабря 2020 года Главой городского округа Фрязино избран Воробьев Дмитрий Ричардович.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского округа Фрязино